University of Benin bezeichnet folgende Universitäten:

 National University of Benin, in Cotonou, Benin
 University of Benin (Nigeria) in Benin City, Nigeria
 University of Benin (Togo), in Lomé, Togo

Université Nationale du Bénin bezeichnet folgende Universitäten:
 Université Nationale du Bénin, bis 2001 Name der Université d’Abomey-Calavi